A Taça Latina de 1995 foi a 13ª edição da Taça Latina.

Classificação final 

Taça Latina de Hóquei em Patins